Maly kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Franz Josef Malý
 Joseph Karl Carl Maly

Robotskapade auktorsförkortningar